В этой статье приведены основные термины, используемые в теории групп. Курсив обозначает внутреннюю ссылку на данный глоссарий. В конце приводится таблица основных обозначений, применяемых в теории групп.



P

А

Г

Д

Е

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Ф

Х

Ц

Э

Я

Таблица обозначений 
В данном разделе приводятся некоторые обозначения, используемые в публикациях по теории групп. Для некоторых обозначений указываются также соответствующие понятия в некоторых других разделах общей алгебры (теории колец, полей). Кроме указанных символов, иногда используются их зеркальные отражения, например,  обозначает то же, что и .

Литература 
 
 

Математические глоссарии